Nicolás Sánchez può riferirsi a:

 Nicolás Sánchez (1986-), calciatore argentino;
 Nicolás Sánchez (1988-), rugbista a 15 argentino.